Pascagoula steht für:

 Pascagoula (Volk), indianisches Volk in Mississippi
 Pascagoula (Mississippi), Ort im Jackson County, Mississippi
 Pascagoula River, Fluss in Mississippi